Мангиста́уский райо́н () — административный район в центральной части Мангистауской области. Районный центр — село Шетпе.

Административно-территориальное деление 
Административно-территориальное деление района:

Археология 
Пластинчатая индустрия шебирского типа идентична индустрии хвалынской культуры Нижнего и Среднего Поволжья. Совмещение усиленного и простого отжима, как принципа призматического расщепления, характерное для шебирско-хвалынской технологии, характерно также для Передней Азии, начиная с докерамического неолита A, но не для балканских культур. Орнаментальный мотив с верхней части сосуда со стоянки Шебир-4 в виде параллельных горизонтальных линий, пересекающихся вертикальными линиями, имеет прямые аналогии в росписях керамики из поселений Сиалк в Иране и Джейтун в Таджикистане.

Примечания 

Районы Мангистауской области